Валье-Эрмосо () — топоним, встречающийся в испаноязычных странах.

 Валье-Эрмосо — населённый пункт в Аргентине, провинция Кордоба.
 Валье-Эрмосо — населённый пункт в Аргентине, провинция Ла-Риоха.
 Валье-Эрмосо — населённый пункт в Аргентине, провинция Мисьонес.
 Валье-Эрмосо — муниципалитет в Мексике, штат Тамаулипас;
 Валье-Эрмосо — город и административный центр вышеназванного муниципалитета.